Carnia kan syfta på:

Carnia (svampsläkte) – ett svampsläkte

Geografi

Italien 

 Carnia (bergskedja), Friuli-Venezia Giulia, 
 Carnia, Venzone, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
Carnia, Italien – ett område i Friulien i Italien, före detta romersk provins

Se även
Karniska alperna – i Italien och Österrike 
Karner – historisk folkstam

Robotskapade Italienförgreningar